Serie B i fotboll 1991/1992 innebar att Brescia, Pescara, Ancona och Udinese gick till Serie A.

Slutställning

Nedlyttningskval

Casertana nedflyttade till Serie C1.

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter

1991 i Italien
1992 i Italien
Fotbollssäsongen 1991/1992
1991/1992